Counterstrike — драм-н-бейс-коллектив из ЮАР. Группа сыграла значительную роль в развитии драм-н-бейса в Африке и за её пределами. Играют в жанрах текстеп и даркстеп.

Участники проекта: Джастин Шольтмейер ( aka Animal Chin) и Итон Краус ( aka 500 Mills). В середине девяностых много играли на родине и за границей. Позже посещали Англию, Германию, Норвегию, Польшу, Бельгию, Нидерланды, Австрию, Словакию, Швейцарию.
Counterstrike как коллектив образовался в 1998 году.
Команда отличается тяжёлым «тёмным» звучанием с характерными «грузящими» басовыми линиями. В то же время большинство треков имеют высокое значение BPM, благодаря этому музыка Counterstrike очень динамична и энергична. Некоторые треки, наоборот, имеют очень «ломаный» бит, но в любом случае группа имеет свой стиль и легко узнаваема. В некоторых композициях Counterstrike используют вокальные семплы и тяжёлые гитарные риффы.
«Мы работаем вместе потому, что у нас одинаковый тип звука… и не имеет значения сделали ли мы трек вместе или по отдельности… он по-прежнему звучит как Counterstrike».

Дискография

Синглы 
 2001: Pressure / Questions (featuring Tasha) на Allied Recordings
 2003: Doom Prophet / Damaged на Core Productions
 2003: Candy Flip / Existenz на Invader
 2003: Monster Munch / Tortured Soul на Outbreak Limited
 2003: Synergy / End of Line на Cell Recordings
 2003: Metalgear (aka Counterstrike) & Impact — Evil Eye / Broken Crystal на Dynamic Recordings
 2003: Stickfight / Metal Gear на Leet Recordings
 2004: Sentinel / IO на Drop On Request
 2004: V / Misfit на Cell Recordings
 2004: Africanism / Bloodline на Outbreak Limited
 2004: Never Enough (feat. Soma) / Aeons (feat. Drop Bass) на Revolution Recordings
 2004: Spinal Tap (feat. Impact) / Diablo (feat. Psyke & Manta) на Cell Recordings
 2004: Pierced на Revolution Recordings
 2005: Killswitch / Enemy на Algorythm Recordings
 2005: Ghost / Nemesis (feat. Sunchase & Tasha) на Revolution Recordings
 2005: Bodybag / Mutilation на Obscene
 2005: Deathstar / Truth на Algorythm Recordings
 2005: Everchanging на Revolution Recordings
 2006: White Light  on Evol Intent Recordings
 2006: The Power to Distort / Motherfucking Skulls (with Eye-D) на PRSPCT Recordings
 2006: Revelation на Ohm Resistance
 2006: Snuff / Timewarp на Algorythm Recordings
 2006: Counterstrike & Genr8 — Grey Matter на Evol Intent Recordings
 2006: Triggerhappy на Guerilla Recordings
 2007: Counterstrike & Mumblz — Sickness & Suffering на Future Sickness
 2007: Counterstrike & Eye-D — The Grind на Prspct Recordings
 2008: Counterstrike - Rise / Meltdown на Prspct Recordings
 2009: Counterstrike & Donny - The Watchers на Barcode Recordings
 2010: Counterstrike - Drone на Filthy Sanchez
 2010: Counterstrike - Hardcore will never die (with Zardonic) на Human Imprint
 2010: Counterstrike - My friends (with The Outside Agency) на Genosha 175
 2010: Counterstrike - Draco (VIP) на Algorythm Recordings
 2011: Counterstrike & Cooh - Crowd surfer на Yellow Stripe Recordings
 2011: Counterstrike - When worlds collide (with Zardonic) / Mindfuck на Prspct Recordings
 2011: Counterstrike & KC - Extreme mutilation (VIP) /  Counterstrike, SPL & Limewax - Killing machine (VIP)  на Algorythm Recordings
 2011: Counterstrike & Black Sun Empire - Traum на Black Sun Empire Recordings
 2011: Counterstrike & The Panacea - The minotaur / Zef bass на Position Chrome
 2011: Counterstrike — Collaboration part 3 feat. Receptor, Dean Rodell на Counterstrike Recordings
 2011: Counterstrike — Collaboration part 4 feat. Current Value, Syd Vischi на Counterstrike Recordings
 2012: Counterstrike — Collaboration part 5 feat. The Panacea, Robyn Chaos на Counterstrike Recordings
 2012: Counterstrike & Cooh - Manual Control на Smackdown Recordings
 2014: Counterstrike - Rotterdam Sangomas / Impossible Mission на PRSPCT Recordings

Мини-альбомы (EP) 
 2005: Counterstrike — Phantasm / Merciless / Zulu Warrior / Zaire на Moving Shadow X 
 2005: Counterstrike — From Beyond The Grave EP feat. SPL, Limewax, T.Z.A on Algorythm Recordings
 2009: Counterstrike — Collaboration part 1 EP feat. Gein, DJ Hidden, Cooh, Silent Killer & Breaker на Counterstrike Recordings
 2010: Counterstrike — Collaboration part 2 EP feat. Zardonic, Katharsys, Nanotek, Forbidden Society на Counterstrike Recordings
 2011: Counterstrike — Violent Neon Robots (Digital EP) feat. Balkansky на Hollow Point Recordings
 2011: Counterstrike — New World Order EP feat. Cooh на X-Tractor Record Label
 2012: Counterstrike — Fire EP на Algorythm Recordings
 2012: Counterstrike — Pentagram EP feat. Gein на Bad Chemistry Recordings
 2013: Counterstrike — The Seed EP feat. Audio на Algorythm Recordings
 2013: Counterstrike —The Maverick EP feat. Nphonix на Guerilla Recordings
 2013: Counterstrike — Devil Fish EP feat. The Panacea на Algorythm Recordings

Альбомы 
 2004: Counterstrike — Can’t Let Go — Biolological Warfare LP на Outbreak
 2005: Counterstrike — Gateway — Us Against The World LP на Barcode Recordings 
 2008: Counterstrike — Insubordination LP на Algorythm Recordings
 2011: Counterstrike — VIP (Digital remix LP feat. Counterstrike, KC, SPL, Limewax, Cooh, Forbidden Society, Nanotek, Sinister Souls) на Algorythm Recordings

Ремиксы 
 2000: Krushed & Sorted — King Of The Swingers (Animal Chin remix) на African Dope
 2003: Counterstrike — Candy Flip (Monkey & Large remix) / Dimension Intrusion на Invader
 2003: Counterstrike — V (Resonant Evil remix) / Synergy (Raiden RMX) на Cell Recordings
 2004: Counterstrike — Doom Prophet (VIP) / Damaged (Magna Karta RMX) на Core Productions
 2004: Su3ject — Rage (Counterstrike remix) на Trickdisk
 2004: Muffler — Wreck (Counterstrike remix) на Disturbed
 2006: KC — Extreme Steel (Counterstrike Arena Remix)  на Human Imprint
 2007: DJ G-I-S — Inner Demons (Counterstrike Remix) на Intransigent
 2008: Counterstrike & Mumblz — Sickness & Suffering (Donny Remix) на Future Sicness
 2009: Katharsys — Mute (Counterstrike remix) на Filthy Sanchez
 2010: Gein — The warden (Counterstrike remix) на Guerilla Recordings
 2010: Black Sun Empire — Driving insane (Counterstrike remix) на Black Sun Empire Recordings
 2010: Vista & Presence Known — Cataclysm (Counterstrike remix) на Rottun Recordings
 2011: Current Value — Deadly Overclock (Counterstrike duomix) на Guerilla Recordings
 2011: Counterstrike & Forbidden Society – Extreme (Current Value remix) на Forbidden Society Recordings
 2012: Counterstrike & Donny - The Watchers (Katharsys Remix) на Barcode Recordings
 2012: Counterstrike - Drone Remixes EP на Melting Pot
 2012: Dieselboy — OD (Counterstrike & Gein remix) на Human Imprint Recordings
 2012: Donny / Current Value - Forgotten Coma (Counterstrike Duomix) на Barcode Recordings
 2012: Counterstrike, Gein & Cooh - Bad Chemistry Remixes Volume 1 на Bad Chemistry Recordings
 2012: Black Sun Empire - Gunseller (Counterstrike Remix) на Blackout Music NL                                                                     
 2013: Counterstrike & Cooh - Crowd surfer (The Outside Agency Remix) на Yellow Stripe Recordings
 2013: Pestroy - Popped Collar (Counterstrike & Zardonic Remix)
 2013: The Teknoist - Supremacy Bleeds (Counterstrike Duo Remix) на Signal Flow  
 2014: Katharsys - Life Is A Bitch (Counterstrike Remix) на Barcode Recordings 
 2014: The Panacea - Trapmusic Resurrected (Counterstrike Remix) на Position Chrome    
 2014: The Panacea - VD Majick (The Panacea & Counterstrike Remix) на Position Chrome

CD 
 2005: Various Artists — Us Against The World на Barcode Recordings
 2005: Counterstrike — From Beyond The Grave на Algorythm Recordings 
 2008: Various Artists — Substance D на Human Imprint
 2008: Counterstrike — Insubordination на Algorythm Recordings 
 2010: Various Artists — Amongst Villains на Ohm Resistance

Совместные компиляции 
 2001: Various Artists — Biogenesis mix CD на Algorythm Recordings
 2001: Krushed & Sorted — Acid Made Me Do It на African Dope
 2004: Counterstrike — Drum 'n Bass Singles 2002—2004 CD на Algorythm Recordings
 2004: Various Artists — Biological Warfare CD mixed By Resonant Evil на Outbreak Recordings 
 2004: Various Artists — CD mixed by Temper D на Cell Recordings 
 2005: Various Artists — Kmag51 — Mixed By Rawkiss на Knowledge Magazine 
 2005: Various Artists — First Contact — Mixed By Audio на Invader Recordings 
 2005: Various Artists — Us Against The World — Mixed by Evol Intent on Barcode Recordings
 2006: Various Artists — Kmag60 — Mixed By SPL & Limewax на Knowledge Magazine 
 2007: Various Artists — 66 Minutes Of Sickness — Mixed By Panacea на Resident Magazine 
 2007: Various Artists — Kmag70 — Mixed By Manifest на Knowledge Magazine 
 2008: Timewarp VIP, N/V/D (Counterstrike Zentraedi Remix) — Mixed By Dieselboy на Substance D
 2011: Counterstrike - Chrimbo (Self-released)
 2012: Counterstrike - Chrimbo Volume 2 (Self-released)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лейбла Algorythm
 Страница Counterstrike на сайте лейбла Algorythm
 

Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы в стиле драм-н-бейс
Музыкальные коллективы ЮАР
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году